Вадим Сергеевич Тонков (1932—2001) — советский и российский актёр театра и кино, артист эстрады. Участник эстрадного дуэта, известного как Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична, в котором он воплощал образ интеллигентной престарелой дамы Вероники Маврикиевны Мезозойской. Заслуженный артист России (1994)

Биография 
Вадим Тонков родился 22 июня 1932 года. Внук архитектора Ф. О. Шехтеля. В 1953 году окончил актёрский факультет ГИТИСа.

В 1959 году в передвижном эстрадном театре «Комсомольский патруль» начал сотрудничать с актёром Борисом Владимировым, исполняя с ним парные сценки в программах: «Глазами молодых» (авторы: В. Тонков и О. Левицкий), «Получите 15 шуток» (авторы: А. Арканов и О. Левицкий), «Происшествие на перекрёстке» (автор: Г. Зубков). После закрытия театра в 1963 году сотрудничество было продолжено, Тонков и Владимиров продолжили выступления на эстраде. Их эстрадный репертуар состоял из инсценированных сатирических рассказов: «Уравнение с одним неизвестным» A. Арканова, «Хочу харчо» и «Под горячую руку» Г. Горина, «Слон» А. Курляндского и А. Хайта, «Происшествие в кабинете директора цирка» М. Захарова, «Ордер на убийство» Р. Шекли.

После смерти Бориса Владимирова в 1988 году Вадим Тонков изредка выступал один в образе полюбившейся всем старушки. В качестве партнёра Тонкова недолгое время выступал сын Бориса, Михаил. Переживания, а также смерть коллеги и лучшего друга очень подорвали его здоровье. Когда Владимирова не стало, у Тонкова случился первый инфаркт. Несмотря на это, он выступал со своими юмористическими стихами и авторскими песнями под гитару. В 1995 году, после съёмок программы «Пока все дома» с его участием, сочинил одноимённую песню, которая, спустя почти десятилетие, долгое время звучала в заставке программы в исполнении Сергея Таюшева и Татьяны Рузавиной (известного эстрадного дуэта) и их сына Сергея.

Родился и жил до 1962 года на Малой Дмитровке (в 1944—1993 — улица Чехова), д. 25; с 1962 по 1979 год — на проспекте Вернадского, д. 45; с 1979 до конца жизни — на Университетском проспекте, д. 9.

Вадим Тонков скончался от очередного инфаркта 27 января 2001 года у себя дома, во время просмотра своей любимой программы «Городок». Похоронен на Ваганьковском кладбище, на территории фамильного захоронения Шехтелей.

Творчество

Фильмография 
 1971 — Терем-теремок — Вероника Маврикиевна
 1978 — Ералаш (выпуск № 16, сюжет «Царевна-Несмеяна») — Вероника Маврикиевна
 1979 — Бабушки надвое сказали… — Вероника Маврикиевна / камео
 1986 — Что такое Ералаш? — Вероника Маврикиевна
 1997 — Старые песни о главном 2 — Вероника Маврикиевна, дворничиха

Озвучивание мультфильмов 
 1963 — Хочу быть отважным — мама-тигрица
 1975 — Уступите мне дорогу — лягушонок-министр
 1978 — Чудеса среди бела дня — няня
 1981 — До свидания, овраг —  старая такса (в титрах не указан)

Участие в телепередачах 
 Голубой огонёк
 Классная компания (1997—2000) — Вероника Маврикиевна Мезозойская, ведущая рубрики «БИПС»
 Что? Где? Когда? (1991, 1992, 1993, 1995) — Вероника Маврикиевна

Примечания

Ссылки 

Выпускники  актёрского факультета ГИТИСа
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Юмористы СССР